Tari Ádám (Miskolc, 1996. január 20.-) magyar, professzionális naturál testépítő, személyiedző, számtalan INBA verseny győztese.

Gyermekkora

Kisgyermekkora óta sportol. Számtalan sportágban kipróbálta magát, kezdve a kosárlabdától és úszástól különféle küzdősportokon át, egészen az atlétikáig. Tizenkét éves korában kezdett el súlyzós edzéseket csinálni, ám ekkor még csak amatőr szinten, otthonában. Középiskolai tanulmányait a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytatta, ahol angol kéttannyelvű osztályba járt. Gimnáziumi tanulmányainak utolsó évében egy cserediák program keretén belül egy évet Ausztráliában töltött, ahol befejezte középfokú tanulmányait és leérettségizett. Az érettségi megszerzése után egy rövid magyarországi tartózkodást követően diákvízummal visszament Ausztráliába, Melbournebe, ahol sportegyetemen egy több éves képzést elvégezve szerzett személyi edzői képesítést.

Testépítő pályafutása

Kamaszkorában kezdett el komolyabban testépítéssel foglalkozni. Otthoni súlyzós edzéseit követően elkezdett konditerembe járni, ahol pár hónapig személyiedző segítségével, majd egyedül edzett. Tizennyolc éves korában, amikor egy cserediákprogramnak köszönhetően egy évre Ausztráliába költözött, kezdett el csapatban edzeni. A csapatot egy Ausztráliában ismert testépítő vezette, aki felfigyelt kiváló adottságaira. Ekkor egy rövid, pár hónapos felkészülési idő után elindult élete első versenyén a New South Wales Titles-ön. Itt teenage korosztályban első helyezést ért el. Ez az eredmény motiválta arra, hogy tovább folytassa a versenyzést, így elindult az Ausztrál Országos Bajnokságon is, ahol junior kategóriában negyedik helyezést ért el. Egy rövidebb versenyszünet után 2015 tavaszán újra több versenyen indult, amelyeken ért el első helyezést is, majd az országos bajnokságon teenage kategóriában második helyezést, amellyel kvalifikálta magát a világbajnokságra. A cserediák program végével hazautazott Magyarországra, majd egy pár hetes felkészülési idő után 2015 júniusában családjával Dubajba utazott a világbajnokságra, ahol teenage kategóriában első helyezést ért el, junior kategóriában pedig negyedik helyezést. Ezen a versenyen a bírók tanácsára hallgatva a testépítés kategóriáról az úgynevezett Mens's Physique kategóriára váltott. A kategóriában Ausztráliába való visszatérése után, 2016 szeptemberében próbálta ki magát először.

Első Men's Physique versenyén három alkategóriában indult, és mindhármat meg is nyerte, így bekerült az úgynevezett overall kategóriába, ahova az addigi versenyek győztesei kerültek be. Végül az overall kategóriában is győzött, így kvalifikálta magát a profi kártya induló versenyre, amelyet négy évente rendeznek meg. Ezt a versenyt megnyerve megszerezte a Profi Kártyát, amellyel professzionális naturál testépítővé vált 2016 szeptemberében. 2016-os szeptemberi győzelmével elnyerte a Mr. Australia címet is, és kvalifikálta magát a világbajnokságra, amelyet Las Vegasban rendeztek. Sajnos itt már nem került be a legjobb öt versenyző közé. Ezután több szponzorációs megkeresést is kapott, az egyikkel pedig kikerült 2017-ben az Arnold Classic versenyre, ahol számtalan híres testépítővel találkozott, köztük Arnold Schwarzeneggerrel is.

2017 végén fejezte be a versenyzést, mivel célját (a Profi Kártya) megszerzését elérte. Ausztráliából való hazajövetele után személyi edzéssel kezdett el foglalkozni.

Egyéb tevékenység

A közösségi médiában rendkívül aktív. 2021 márciusában Instagram követőinek száma megközelítette a százezret. Ezen kívül van egy önálló YouTube csatornája, ahol számtalan testépítéssel kapcsolatos tartalmat találhatunk. Szakmai témákat feldolgozó videóin túl szórakoztató témájú tartalmakat is gyárt (például ételkihívások).

Van egy önálló weboldala, amelyen megtalálhatunk minden tudnivalót a szolgáltatásairól, valamint egy webshopot, amelyről különböző testépítéshez használható segédeszközeket rendelhet a vasárló. Honlapján számtalan edzési program közül lehet választani, ilyenek a tömegnövelő, szálkásító, súlytartó programok, de vállal versenyfelkészítést is.

Versenyeredmények

Jegyzetek

További információk
Facebook-oldala
Instagram-oldala
Személyes weboldala
TikTok profilja

1996-ban született személyek
Testépítés
Élő személyek